Maria Rain (Kärnten), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Karinthië
 Maria Rain (Beieren), een plaats in de Duitse gemeente Oy-Mittelberg im Allgäu, deelstaat Beieren